Mамилла может означать:
 Mамилла (Mамила) — район Иерусалима.
  — торговый центр в этом районе.
  — водный резервуар (пруд).
 Мамиллы — сосочки у кактусов.